Région postérieure de la jambe : muscle long fléchisseur de l'hallux
 Région plantaire du pied : muscle court fléchisseur de l'hallux